El Torneig de Viña del Mar 2014, també és conegut com a Royal Guard Open 2014, és un esdeveniment tennístic inclòs dins les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va disputar entre el 3 i el 9 de febrer de 2014 al Club Naval de Campo Las Salinas de Viña del Mar, Xile.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2014
ATP World Tour 2014